

Geografia 
 Maciel – comune del dipartimento di San Jerónimo (Argentina)
 Maciel – centro abitato del dipartimento di Caazapá (Paraguay)

Persone 
 Maciel (Maciel Lima Barbosa da Cunha, n. 1978) – ex calciatore brasiliano
 Maciel (Lucas Maciel Felix, n. 2000) – calciatore brasiliano

 Diogo Mateus de Almeida Rodrigues Maciel, noto semplicemente come Diogo Mateus (1993) – calciatore brasiliano
 Fábio Deivson Lopes Maciel, noto come Fábio (1980) – calciatore brasiliano
 Fernando Medina Maciel Almeida Correia (1973) – economista e politico portoghese
 Frédéric Maciel (1994) – calciatore portoghese
 Héctor Fabián Acuña Maciel (1981) – calciatore uruguaiano
 José Isidro Gonçalves Maciel (1989) – ciclista su strada portoghese
 José Maciel Senra, noto come Zezinho (...-1976) – cestista brasiliano
 John Victor Maciel Furtado, noto semplicemente come John (1996) – calciatore brasiliano
 Leandro Maciel (1995) – calciatore argentino
 Marcial Maciel Degollado (1920-2008) – presbitero messicano
 Marco Maciel (1940-2021) – politico brasiliano
 Miraildes Maciel Mota, noto come Formiga (1978) – calciatrice brasiliana
 Ubiratan Pereira Maciel, noto come Bira  (1944-2002) – cestista brasiliano